Броньон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Броньон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни